Иван Измайлов:
 Измайлов, Иван Михайлович (1724—1787) — русский военный и государственный деятель из рода Измайловых, сенатор, генерал-майор. 
 Измайлов, Иван Петрович (1667—1754) — генерал-поручик и губернатор.
 Измайлов, Иван Яковлевич — сын боярский, голова и воевода.